Transition (von lateinisch transire „hinübergehen“) steht für:

 Transition (Genetik), Form der Mutation
 Transition (Medizin), Überleitung von Behandelten der Kinderheilkunde zur Erwachsenenmedizin
 Transition (Geschlecht), Maßnahmen zur Anpassung an das erlebte Geschlecht, siehe Geschlechtsangleichende Maßnahme
 Transition (Informatik), Paradigma im Rahmen von Kommunikationssystemen
 Transition (Stil), französischer Dekorationsstil (1750–1780)
 Transition (Kybernetik), Begriff von William Ross Ashby
 Transition (Politikwissenschaft), Wechsel der Organisationsform eines politischen Systems
 Transition (Luftfahrt) Übergang vom vertikalen Flug in den horizontalen
 Transition, Zustandsänderung eines Automaten, siehe Automat (Informatik) #Verhalten eines Automaten
 Transition, Weiterschaltbedingung in einer Ablaufsteuerung
 Transition, Prozess der Anpassung gemäß der eigenen Geschlechtsidentität, siehe Transsexualität #Transition
 Kurzform für das Transition International Queer & Minorities Film Festival

Werktitel:
 Transition (Zeitschrift), US-amerikanische Kulturzeitschrift (ab 1961)
 Transition, Science-Fiction-Roman von Iain Banks (2009), siehe Welten (Roman)

Geografie:
 Transition Glacier, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika

Siehe auch:
 United States presidential transition (USA)

 Transitio (schwedisches Leasingunternehmen)
 Transición (Begriffsklärung)
 Transitivität (Begriffsklärung)